Дражевићи могу бити:

 Дражевићи (Нова Варош), насељено мјесто у општини Нова Варош, Република Србија
 Дражевићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дражевићи (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дражевићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ